Бабиче́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бабиченко Дмитро — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Бабиченко Дмитро Наумович — український радянський режисер-мультиплікатор.

Українські прізвища
Прізвища на -енко